La Chapelle-Saint-Sauveur puede referirse a: 

 La Chapelle-Saint-Sauveur, comuna francesa situada en Loira Atlántico.
 La Chapelle-Saint-Sauveur, comuna francesa situada en Saona y Loira.